Morse Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Morse Township (Itasca County, Minnesota)
 Morse Township (St. Louis County, Minnesota)
 Morse Township (Oklahoma)